Velika nagrada Italije 1925 je bila četrta in zadnja dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1925. Odvijala se je 6. septembra 1925 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza.

Rezultati

Dirka

 Najhitrejši krog: Meo Costantini 3:47.0

Viri
www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1925
Sezona Velikih nagrad 1925